Primero de Enero kan syfta på:

Kuba 

 Primero de Enero, Kuba, Provincia de Ciego de Ávila,

Mexiko 

 Primero de Enero, Mexiko, Chiapas, Salto de Agua,